Цецерский — фамилия; имеет женскую форму Цецерская.
 Цецерский, Иван Николаевич (род. 1967) — российский политик, подполковник.
 Цецерский, Ян (1899—1987) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.